Сон Ги Джон () — корейский легкоатлет, олимпийский чемпион 1936 года в марафоне. Так как в те годы Корея была колонией Японии, он выступал за сборную Японии под именем Сон Китэй ().

Родился 12 августа 1912 в городе Синыйджу провинции Пхёнан-Пукто. В 1940 году окончил университет Мэйдзи. 3 ноября 1935 года на марафоне в Токио установил мировой рекорд — 2:26,42. В 1933 и 1934 годах становился победителем марафона в Сеуле.

На открытии олимпийских игр в Сеуле нёс олимпийский факел.

Умер 15 ноября 2002 года от пневмонии.

Ссылки 
 

Марафонцы
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1936 года